Thyriostromella är ett släkte av svampar. Thyriostromella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thyriostromella